Ю́рьевская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Юрьевская улица — улица во Владимире.
 Юрьевская улица — улица в Волгограде.
 Юрьевская улица — улица в Кирове.
 Юрьевская улица — улица в Москве.